Menara steht für:

 malayisch Turm, davon abgeleitet
 Narathiwat (Provinz) (ehemaliger Name Menara), Provinz in Thailand (malaysische Übersetzung: Turm)
 Menara Kuala Lumpur, einen 421 Meter hohen malaysischen Fernsehturm
 Menara Petronas (Petronas Towers), ein 452 Meter hohes Wolkenkratzerpaar in Kuala Lumpur
 Menara Telekom, einen 310 Meter hohen Wolkenkratzer in Kuala Lumpur
 Menara Taming Sari Melaka, einen 110 Meter hohen Gyro-Tower in Melaka, Malaysia
 Menara (Spiel), Spiel von Oliver Richtberg

Menara bzw. Ménara bezeichnet außerdem:

 Hanspaul Menara, einen Wanderbuchautor aus Südtirol
 Menara-Garten (Jardin de la Ménara), einen Stadtpark in Marrakesch, Marokko
 Flughafen Marrakesch-Menara (RAK/GMMX), einen internationalen Flughafen in Marrakesch, Marokko
 Automobiles Menara, einen marokkanischen Automobilhersteller
 Masjid Menara Kudus, eine indonesische Moschee
 Menara,  eine Marke für Palmölprodukte der zur Sinar Mas Group gehörenden Smart Tbk